Lumda ist der Name von:

 Lumda (Grünberg), Ortsteil von Grünberg in Mittelhessen, zwischen Grünberg und Rabenau
 Lumda (Fluss), Fluss, der bei Lollar in die Lahn mündet